Vallmanya és un poble i administrativament una de les cinc entitats de població del municipi de Pinós, a la comarca catalana del Solsonès.

Demografia

Referències 

Entitats de població de Pinós